Шодене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шодене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна